Strużyna bezeichnet folgende Dörfer in Polen:

 Strużyna (Morąg), Dorf der Gmina Morąg, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Strużyna (Przeworno), Dorf der Gmina Przeworno, Woiwodschaft Niederschlesien